

События 
 IX олимпиада. Победителем в единственном виде спорта (беге на один стадий) стал Ксенокл из Мессении (по Павсанию, его имя Ксенодок).
 На посту афинского архонта Харопа сменяет Эсимид.
 Поход Тиглатпаласара III на Парсуа.
 Умер князь Чжэн У-гун. Перед смертью жена просила его объявить наследником Дуаня, но гун не согласился. Ему наследовал старший сын У-шэн (Чжуан-гун, эра правления 743—701). Цзи-чжун стал советником

Римское царство 
 Царь: Ромул.

См. также

Примечания